111. længdegrad kan henvise til:

 111. vestlige længdekreds
 111. østlige længdekreds